Leszek Malinowski (aktor)
 Leszek Jan Malinowski